Дмитрий Владимирович Виноградов-Волжинский () — советский учёный-паразитолог, доктор медицинских наук (1961), профессор (1962), член-корреспондент Академи медицинских наук СССР, генерал-майор медицинской службы (1980).

Автор более 150 научных работ.

Биография 
Родился в Ленинграде в 1925 году. 

В 1947 году окончил Военно-медицинскую академию и был оставлен адъюнктом при кафедре биологии и паразитологии. 

В 1952—1964 годах — старший научный сотрудник, заместитель и начальник отдела в научно-исследовательских учреждениях Министерства обороны СССР. 

С 1965 года находился в запасе. В 1966—1971 годах заведовал кафедрой эпидемиологии с курсом паразитологии, был проректором по научной части Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института. 

В 1970 году снова был призван на службу в Вооружённые Силы СССР. В 1970—1975 годах — начальник кафедры биологии и паразитологии Военно-медицинской академии. 

В 1975 году возглавил работу по созданию Всесоюзного научно-исследовательского института прикладной микробиологии (ВНИИ ПМ) в Оболенске, был первым его директором.

Скончался 15 октября 2017 года.

Награды 
 Награждён орденами Красной Звезды и «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, а также медалями.

Примечания

Ссылки 
 Виноградов-Волжинский Дмитрий Владимирович
 Советское биологическое оружие: история, экология, политика